Eisenbüttel ist die Bezeichnung für:
 Eisenbüttel, eine ehemalige Ortschaft, die im 19. Jahrhundert in der Kernstadt Braunschweigs aufging
 Chemische Fabrik Eisenbüttel, ein ehemaliges Unternehmen der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie
 Bestandteil des Titels der Erzählung „Der Müller von Eisenbüttel“ von Benedikte Naubert